Собор Пресвятой Троицы () — собор Самборско-Дрогобычской епархии Украинской греко-католической церкви в городе Дрогобыч, в Львовской области Украины.

Величественный каменный храм с комплексом церковных зданий расположен в центре города на Трускавецкой улице, недалеко от ратуши. Историко-архитектурный памятник местного значения Львовской области.

История 
Деревянная церковь Пресвятой Троицы в Дрогобыче была построена в 1555 году, недалеко от ныне существующего храма.

Современную церковь построили в 1690 году. Вначале она была приходским храмом Римско-католической церкви. Позднее близ церкви был построен монастырь кармелитов.

В 1795 году император Иосиф II Австрийский секуляризировал этот монастырь, передав его имущество государству.

В 1808 году греко-католическая община города Дрогобыча выкупила у австрийского правительства храм и здания бывшего монастыря под греко-католическую церковь и школу.

Впоследствии оба учреждения были доверены заботам василиан, оставаясь при этом собственностью города.

Храм реставрировался в 1894—1895 годах. Иконостас в 1909 году был создан талантливым местным художником Модестом Даниловичем Сосенко.

После вхождения этой территории в состав СССР в 40-х годах XX века греко-католическое духовенство храма было репрессировано.

В 90-х годах XX века, после восстановления Украинской греко-католической церкви на Украине и создания 12 июля 1993 года Самборско-Дрогобычской епархии, церковь Пресвятой Троицы в Дрогобыче получила статус кафедрального собора.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт собора Пресвятой Троицы в Дрогобыче.
 Собор Пресвятой Троицы в Дрогобыче на сайте Spadok.org (Каталог памятников западной Украины)

Соборы Украины
Грекокатолические храмы Украины
Церкви Дрогобыча
Храмы Святой Троицы
Храмы УГКЦ
Храмы, построенные в 1690 году
Здания и сооружения Украины, построенные в 1690-е годы
История Львовской области
XVII век в Львовской области